Pecaya, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Pecaya : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Falcón ;
 Pecaya : capitale de la paroisse civile de Pecaya, dans la municipalité de Sucre dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme